Плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года — вторая и заключительная стадия турнира, которая началась после завершения группового этапа. В этой стадии 16 команд, вышедших из своих групп, играют по олимпийской системе. Стадия плей-офф началась 3 декабря 2022 года матчами 1/8 финала и завершится 18 декабря финальным матчем, в котором определится чемпион мира. Также регламентом турнира предусмотрен дополнительный матч за третье место, в котором сыграют команды, проигравшие в полуфиналах.

Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Формат 
Если после завершения 90 минут основного времени счёт в матче остаётся ничейным, назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут). Если и после завершения дополнительного времени счёт остаётся ничейным, для определения победителя назначается серия послематчевых пенальти.

Квалифицировавшиеся команды 
Команды, занявшие первое и второе место в своих группах, квалифицировались в плей-офф турнира.

В плей-офф вышли: 8 команд из конфедерации УЕФА (Европа), 3 — из АФК (Азия), 2 — из КАФ (Африка), 2 — из КОНМЕБОЛ (Южная Америка) и 1 — из КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

Сетка турнира

1/8 финала

Нидерланды — США

Аргентина — Австралия

Франция — Польша

Англия — Сенегал

Япония — Хорватия

Бразилия — Республика Корея

Марокко — Испания

Португалия — Швейцария

Четвертьфиналы

Хорватия — Бразилия 
Команды ранее встречались четыре раза (три победы Бразилии и одна ничья), в том числе два раза — на чемпионатах мира (2006, 2014).

Нидерланды — Аргентина 
Команды ранее встречались девять раз (четыре победы Нидерландов, четыре ничьи, одна победа Аргентины), в том числе пять раз — на чемпионатах мира (1974, 1978, 1998, 2006, 2014).

Марокко — Португалия 
Команды ранее встречались два раза (по одной победе у каждой) на чемпионатах мира (1986 и 2018).

Сборная Марокко впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира и стала первой арабской страной, которой удалось такое достижение.

Англия — Франция 
Команды ранее встречались 31 раз (17 побед Англии, 5 ничьих и 9 побед Франции), в том числе два раза — на чемпионатах мира (в 1966 и 1982 году, оба раза — победы Англии на групповой стадии).

Полуфиналы

Аргентина — Хорватия

Франция — Марокко

Матч за третье место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Чемпионат мира по футболу 2022